Суббота:
 Суббота Микола Іванович (1968–1988) — радянський військовик, кавалер ордена Червоної Зірки.
 Суббота Микола Микитович (1913–1944) — радянський військовик,  герой Радянського союзу.
 Суббота Спартак Олександрович (нар. 1992) — український лікар-психіатр.